Валентина Михайловна Старченко (1950—2017) — советский и российский , доктор биологических наук, специалист в области систематики сосудистых растений, исследователь флоры Дальнего Востока России.

Биография 
В 1973 году окончила Благовещенский государственный педагогический институт.

В 1975 году поступила в аспирантуру по специальности «Ботаника и хемотаксономия» в Тихоокеанский институт биоорганической химии (ТИБОХ) ДВНЦ АН СССР (с 1979 года младший научный сотрудник лаборатории хемотаксономии растений ТИБОХ).

В 1981 году защитила кандидатскую диссертацию.

С 1987 года старший научный сотрудник лаборатории экологии и динамики природных процессов Амурского комплексного научно-исследовательского института (АмурКНИИ) ДВНЦ АН СССР (с 1994 года лаборатория реорганизована в Ботанический сад Амурского научного центра (АмурНЦ) ДВО РАН).

С 2003 года заведующий лабораторией ботаники Ботанического сада АмурНЦ ДВО РАН (с того же года — Амурский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН).

В 2003 года присвоено учёное звание доцента по специальности «Ботаника».

В 2008 году защитила докторскую диссертацию.

В честь В. М. Старченко назван вид растений .

Избранные труды 
Автор и соавтор 166 работ, в том числе 2 авторских монографий и 9 в соавторстве.
 
 
Участвовала в создании Красной книги Еврейской автономной области (2006) и Красной книги Амурской области (2009).

Примечания

Литература 
 
 

Выпускники Благовещенского педагогического университета